Igrzyska Panamerykańskie 2019 – 18. edycja multidyscyplinarnych zawodów sportowych, które odbyły się od 26 lipca do 11 sierpnia 2019 roku w peruwiańskiej stolicy – Limie.

Podczas zawodów ponad 6500 zawodników z 41 krajów rywalizowało w 39 dyscyplinach.

Niektóre z konkurencji były jednocześnie jedną z eliminacji do startu na igrzyskach olimpijskich w Tokio w 2020 roku.

Wybór gospodarza 
11 października 2013 roku w Toronto Panamerykańska Organizacja Sportowa wybrała na gospodarza igrzysk panamerykańskich stolicę Peru – Limę. W głosowaniu miasto te zdobyło 31 głosów w pierwszej turze, pokonując Santiago, Ciudad Bolívar i La Punta.

Dyscypliny

Uczestniczące państwa 
Na igrzyskach panamerykańskich wystąpi 41 reprezentacji.

Terminarz

Klasyfikacja medalowa

Maskotka 
Oficjalną maskotką igrzysk został Milco. W głosowaniu udostępnionym drogą internetową uzyskał ponad 19 tysięcy głosów spośród 44,5 tysiąca ludzi na całym świecie. Twórcą jest pochodzący z Limy Andrea Norka.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona